Gordy ist der Familienname folgender Personen:

 Berry Gordy (* 1929), US-amerikanischer Produzent
 Kennedy William Gordy (* 1964), US-amerikanischer Musiker, bekannt als Rockwell
 Skyler Husten Gordy (* 1986), US-amerikanischer Musiker (LMFAO), bekannt als SkyBlu
 Stefan Kendal Gordy (* 1975), US-amerikanischer Musiker (LMFAO), bekannt als Redfoo
 Terry Gordy (1961–2001), US-amerikanischer Wrestler

Siehe auch:
 Mary & Gordy